Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Massanes, a la Selva

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 La Tordera

casa

edifici

entitat de població

església

masia

muntanya

serra

Misc 

Massanes
Geografia de Massanes